Jméno a příjmení Jaroslav Staněk má více nositelů:

 Jaroslav Staněk (lékař)
 Jaroslav Staněk (šperkař) (* 1931) – šperkař, sochař, zlatník, pasíř, restaurátor
 Jaroslav Staněk (malíř) (1922-1978)  – scénograf, malíř, hudebník
 Jaroslav Staněk (architekt) (* 1952)
 Jaroslav Staněk (grafik) (* 1946)
 Jaroslav Staněk (ilustrátor) (* 1961)
 Jaroslav Staněk (vědec) (1914-1997)
 Jaroslav Staněk (knihkupec, kreslíř) (* 1857 Praha - 1930 Chicago)